La XI edizione della Coppa dei Campioni della CSI ha visto trionfare per la prima volta i moldavi dello Sheriff Tiraspol.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Classifica marcatori

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2003
Coppa dei Campioni della CSI
Competizioni sportive a Mosca